Kantenfilter steht für:
 eine Gruppe mathematischer Operationen zur Kantendetektion in der Bildverarbeitung
 einen Typ optischer Filter, siehe Kantenfilter